Московско-Рязанское отделение железной дороги — советский футбольный клуб из Москвы. Основан не позднее 1967 года. С 1967 года по 1969 год играл в классе «Б» чемпионата СССР.

Достижения 
 9-е место в зональном турнире РСФСР класса «Б» чемпионата СССР 1967 года
 3-е место во второй группе чемпионата Москвы 1970 года

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat

Футбольные клубы Москвы
Футбольные клубы СССР, прекратившие существование